Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади — памятник, установленный в г. Екатеринбурге рядом с главным входом в торгово-развлекательный центр «Антей», по адресу: ул. Красноармейская, д. 10.

Авторы проекта 
 Автор идеи: Андрей Гавриловский.
 Автор проекта — архитектор: Александр Сильницкий.
 Строители: Кузнечная мастерская села Новоалексеевское, Свердловская область.

История создания 
Возведение памятника было приурочено к 25 января — дню рождения Высоцкого. Идея памятника и образ Владимира Высоцкого, исполняющего на гитаре песню Марине Влади, изначально согласовывалась с сыном артиста Никитой Высоцким.

Описание памятника 
Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади отлит из бронзы. Фигуры выглядят естественно, так как их пропорции соответствуют человеческим. Высоцкий играет на гитаре, Влади сидит рядом с ним…
Памятник установлен напротив гостиницы «Большой Урал», в которой Высоцкий останавливался во время приездов на гастроли.

Открытие памятника 
Памятник открыт 5 февраля (по другим источникам 3 февраля) 2006 года.
На нём присутствовали: Никита Высоцкий, Валерий Золотухин и Александр Филиппенко.
Марину Влади тоже приглашали на открытие скульптуры. Она не приехала, но пообещала, что когда в следующий раз будет в России, то обязательно посетит Екатеринбург.

Открыли городскую скульптуру мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и автор идеи монумента Андрей Гавриловский.

Примечания

Ссылки 
 http://www.e1.ru/news/print/news_id-266081.html 
 https://web.archive.org/web/20101206025845/http://www.channel4.ru/content/200602/06/115.pam.html

Екатеринбург
Высоцкому и Влади
Здания и сооружения, построенные в 2006 году в России
Высоцкому и Влади